Autostrada A100 (Niemcy)
 Doepfer A-100 – analogowy syntezator modularny produkowany przez niemiecką firmę Doepfer
 Pistolet Astra A-100 (Astra Panther) – hiszpański pistolet samopowtarzalny
 Intel A100 (Stealey) – mobilny procesor o ultra niskim poborze mocy
 MEKO A-100 – niemiecki projekt korwety rakietowej
 Dodge A-100 – linia rodziny kompaktowych vanów i miniciężarówek produkowana przez Chryslera i sprzedawana pod markami Dodge i Fargo na przełomie lat 1964 – 1970
 Aero A.100 – lekki bombowiec budowany w Czechosłowacji na przełomie lat trzydziestych XX wieku
 A-100 MRL – wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa używana przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą
 Fujifilm A100 – model cyfrowego aparatu kompatkowego firmy Fujifilm
 Sony α100 – pierwszy model cyfrowej lustrzanki (DSLR) firmy Sony
 Satellite A100 – seria notebooków firmy Toshiba
 CP-A100 – cyfrowy projektor LCD firmy Hitachi